Esta é uma lista que contém as 23 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Jovem Pan News. Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais. A Jovem Pan News pertence ao Grupo Jovem Pan e possui uma emissora irmã, a Jovem Pan FM.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Ceará

Espírito Santo

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Televisão por assinatura

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 Página de afiliadas da Jovem Pan News 
 Anatel – Sistema de Controle de Radiodifusão 
 Anatel – Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa 

Jovem Pan News
Emissoras da Jovem Pan News